MZC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mitzic (Gabon)